Ik Kies Bewust, een Nederlands voedingslogo.
Integraal ketenbeheer, een management instrument.
Internationale Kommunisten Bond, een voorloper van Socialistisch Alternatieve Politiek, een Nederlandse politieke partij.
Interne Kwaliteits Bewaking, een meetsysteem voor de ISO-certificering.
International Klein Blue of IKB, een verf met ultramarijn.
 Individueel Keuze Budget, een arbeidsvoorwaarde bij ambtenaren.